Longhua – dzielnica Haikou na chińskiej wyspie Hajnan,
 Longhua – powiat w Chinach, w prowincji Hebei, w prefekturze miejskiej Chengde
 Świątynia Longhua – świątynia buddyjska w Szanghaju